Wernigk ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Wernigk (* um 1611; † 1686), Präsident des pfalz-zweibrückischen Oberkonsistoriums
 William Wernigk (1894–1973), österreichischer Opernsänger (Tenor) deutscher Abstammung